Всемирный чеченский конгресс — представительный форум чеченской оппозиции, преимущественно западноевропейских чеченских диаспор.

Несмотря на заявляемый мирный характер, в его работе активно участвуют и представители непримиримой чеченской оппозиции. Первый конгресс прошел 28-29 октября 2002 года в Копенгагене, Дания. Второй — 16-18 сентября 2010 года в Пултуске, Польша.

Рабочим органом Конгресса является Секретариат во главе с Председателем Конгресса.

Штаб-квартира конгресса — Лондон, Великобритания.

Заявленная цель создания Конгресса — мировой форум чеченского народа и поиск путей мирного урегулирования ситуации в Чечне. Находится в жесткой оппозиции к Имарату Кавказ.

Оба заседания конгресса завершались принятием итоговой резолюции. Позиция Конгресса — урегулирование на основе международного права ситуации в Чечне, то есть независимость Чечни в той или иной форме.

В противовес данной организации президент Чеченской республики учредил свой Всемирный конгресс чеченского народа, который впервые прошел в 2010 году в Грозном. Данный съезд имеет российскую направленность, и всецело поддерживает политику российских властей в Чечне.
Время и место следующего заседания Всемирного чеченского конгресса в настоящее время неизвестно.

Чеченцы